Ане́тт Но́рберг (; ) — шведская кёрлингистка, скип национальной сборной Швеции на зимних Олимпийских играх  и . Одна из самых титулованных кёрлингисток в истории мирового кёрлинга: двукратная олимпийская чемпионка (на настоящее время единственная из женщин-скипов олимпийских чемпионок, которая на двух Олимпиадах подряд выигрывала золотые медали в турнирах женских команд), трёхкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото (, ), серебро (; демонстрационный турнир).
 : золото (, , ), серебро (, ), бронза (, , , ).
  (в составе команды «Мир»): золото (2003, 2006, 2008, 2012), серебро (2004).
 : золото (, , , , , , ), серебро (, ), бронза (, ).
 : золото (1987, 1989, 1991, 1994, 1998, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008), серебро (, , ), бронза (2009, 2011, ).
 : золото (2008), серебро (, ).
 : бронза ().
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди юниоров: серебро (1986, 1987), бронза (1983).
 : золото (1983, 1986, 1987).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Замужем, один ребёнок — дочь Тереза Вестман, тоже кёрлингистка, , играет в команде матери.

Младшая сестра Анетт, Катрин Линдаль (урождённая Катрин Норберг) — кёрлингистка и тренер, также двукратная олимпийская чемпионка, много лет играла в команде Анетт.

В 2014 году Анетт сообщила прессе, что в 2013 году у неё был диагностировано онкологическое заболевание лёгких. Она прошла курс лечения, включавший хирургические операции и химиотерапию, после чего симптомы заболевания не обнаруживаются.

Начала заниматься кёрлингом в 1976 году, в возрасте 10 лет. Закончила Уппсальский университет, где изучала математику.

Работает консультантом отделения компании PricewaterhouseCoopers.

Примечания

Ссылки 
 ”The journey is more important than the destination” – Anette Norberg | Stockholm Åre 2026
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Anette Norberg»
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швеции
Выпускники Уппсальского университета